Cinema:
 Swan Song (pel·lícula de 1992), pel·lícula britànica dirigida per Kenneth Branagh
 Swan Song (pel·lícula de 2021 de Benjamin Cleary), pel·lícula estatunidenca dirigida per Benjamin Cleary i protagonitzada per Mahershala Ali
 Swan Song (pel·lícula de 2021 de Todd Stephens), pel·lícula estatunidenca dirigida per Todd Stephens i protagonitzada per Udo Kier
 Música:
 Swan Song Records, discogràfica britànica fundada per Led Zeppelin
 Swan Song (cançó), cançó de Dua Lipa de la pel·lícula Alita: Battle Angel